Натуральне число 1337
 1337 рік до нашої ери
 1337 рік нашої ери